

Persone
Nome
Agostino di Canterbury - monaco e primo arcivescovo di Canterbury, venerato come santo
Agostino d'Ippona - filosofo, vescovo e teologo romano, venerato come santo e padre della Chiesa 
Cognome
Antonino Agostino – poliziotto italiano
Giuseppe Agostino – arcivescovo cattolico italiano
Paul Agostino – calciatore australiano
Rocco Vincenzo Agostino – avvocato e politico italiano

Altro
Agostino – nolme proprio di persona maschile
Agostino – romanzo di Alberto Moravia del 1943
Agostino – film di Mauro Bolognini del 1962
12848 Agostino – asteroide della fascia principale